Gmina Big Fork – gmina w Stanach Zjednoczonych w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Gmina Big Fork – gmina w Stanach Zjednoczonych w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk